Essia peut-être :
 l’Essia, Petersianthus macrocarpus, arbre d’Afrique occidentale.
 Essia, commune du Jura.

Prénom féminin d'origine arabe qui signifie " Celle qui soigne et réconforte" et également "l'Asie" le continent.